Apropos (französisch à propos „zu dem Vorgebrachten“) steht für:

 apropos (Unix), ein Suchbefehl in unixartigen Systemen
 Apropos (Zeitschrift), Salzburger Straßenzeitung
 Apropos Film, ehemalige Fernsehsendung

Siehe auch: